Osing – abitanti di Os (Hordaland)
Osing – abitanti di Os (Innlandet)
Osing – abitanti di Osen
Osing – Popolo dell'Indonesia
Osing – Lingua dell'omonimo popolo dell'Indonesia